Любарська Надія Володимирівна (нар. 28 березня 1950 р. в м. Миколаїв) -  начальник цеху підготовки зйомок ПрАТ «Одеська кіностудія», художник-костюмер, художник-декоратор, художник-реквізитор

Життєпис 
Любарська Надія Володимирівна народилася 28 березня 1950 року в м. Миколаїв. 

Після закінчення середньої школи почала працювати приймальницею-роздатчицею кінофільмів у Миколаївському обласному кінопрокаті (1967 р.). 

У 1968 році вступає до Одеського театрального художнього училища, де здобула кваліфікацію художника-костюмера. 

У 1973 році прийнята на посаду «кравчиня легкої жіночої сукні» на Одеську фабрику «Індоодяг», з 1976 р. – копірувальниця Одеського виробничого текстильно-галантерейнего об’єднання «Зоря». 

У 1977 році стає техінком-художником Одеського конструкторського бюро кінообладнання. 

З 1979 року – інженер-конструктор ІІІ категорії Одеського механічного заводу. 

У 1981 році займає посаду художника-оформлювача Одеського автодорожнього підприємства. 1985 р. – маляр V розряду Одеського міжгалузевого підприємства з промислового залізничного транспорту. 

У 80-х роках ХХ століття розпочинає кінематографічну діяльність на посадах художника з костюмів, костюмера, реквізитора у численних кінокартинах. 

У 1992 році Надія Володимирівна стає асистентом художника по костюмах у кінокартині «Дитина до листопада» (реж. О. Павловський, 1992 р.)  Одеської кіностудії, потім – художником-декоратором кінокартини «Темні води» (реж. Маріано Байно, 1993 р.) . У 1993 році працює художником по костюмах у Держрозрахунковій творчо-виробничій фірмі «AVA» під час виробництва кінокартини «Зефір у шоколаді» (реж. О. Павлоський, 1994 р.)

Незважаючи на кризові часи в кіновиробництві на початку 90-х рр. ХХ ст., процесу виокремлення українського кіновиробництва з поняття «радянського кіно», надає професійну допомогу в роботі багатьох кінокартин. 

У 2019 році займає посаду начальника цеху підготовки зйомок ПрАТ «Одеська кіностудія», продовжує кінематографічну діяльність художника-декоратора у багатьох повнометражних та короткометражних кінопроектах. Відзначена численними нагородами та подяками.

Кінематографічна діяльність 
- художник з костюмів у кінофільмах «Зроби мені боляче» (реж. О. Ісаєв, 1993р), «Зефір у шоколаді» (реж. О. Павловьский, 1994 р.); 

- асистент художника з костюмів у фільмі: «Дитина до листопада» (реж. О. Павловьский, 1992 р);

- асистент художника у кінофільмах «Темні води» (реж. Маріано Байно, 1993 р.), «Торкнутися неба»  (реж. Л. Горовець, 2007 р.), «Життя та пригоди Мишка Япончика»; (С. Гинзбург, 2011 р.) 

- костюмер у фільмі «Іван Подушкін»; (А. Мармонтов, 2006 р.)

- художник-реквізитор у фільмі «Син за батька»; 

- асистент з реквізиту у фільмах «Менталіст» (О. Мурадов, 2017 р.) , «Нонна, давай», (Р. Самгін, 2011 р.),«Ціль бачу»,  (Сурен Шахбазян, 1978 р.), «Темна кімната» (І. Максимов, 2005 р.), «Кастинг для злодія», (Н. Макарова, 2011 р.), «Слідчий Полякова»,( реж. А. Мармонтов 2017 р,),  «Анка з Молдаванки» (реж. В. Янощук, 2015 р.) , «Йохан та Мар’я»,  (реж. Ю. Стіцьковський, 2009 р.), «Кедр іде у небо»  (реж. О. Баршак, 2011 р.)